Анатолий Аксёнов:
 Аксёнов, Анатолий Антонович (1918—1976) — директор совхоза «Комсомолец» Кинельского района Куйбышевской области, Герой Социалистического Труда.
 Аксёнов, Анатолий Васильевич (род. 1951) — советский горный инженер, директор шахты «Новодзержинская», кандидат технических наук.
 Аксёнов, Анатолий Тихонович (1923—1990) — советский лингвист-индолог, профессор МГУ.